Shangmei bezeichnet:

 Shangmei (Xinhua) (上梅镇), Großgemeinde im Kreis Xinhua in der chinesischen Provinz Hunan
 Shangmei (Wuyishan) (上梅乡), Gemeinde der Stadt Wuyishan in der chinesischen Provinz Fujian